Risti kan syfta på:

Geografi

Estland 

 Risti, Dagö, en by i Dagö kommun i landskapet Hiiumaa (Dagö)
 Risti, Läänemaa, en småköping i Lääne-Nigula kommun i landskapet Läänemaa

Finland 

 Risti (ö)